Пехелагартеро 2. Сексион има више значења:

 Пехелагартеро 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 2. Сексион, Нуева Реформа (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пехелагартеро 2. Сексион, Хавакте (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику